Franck Sitbon, auteur-compositeur, arrangeur, chanteur, pianiste français né le .
Guy Sitbon, né le  à Monastir (Tunisie), journaliste et écrivain français.
 Stéphane Sitbon.
Jérémy Sitbon, né le  à Paris, acteur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade